A 8503-as számú regionális autóbusz Esztergom és Dobogókő között közlekedik. A járatot a Volánbusz üzemelteti.

Megállóhelyei 
Az átszállási kapcsolatok között az Esztergom, Kórház és Dobogókő, hegytető között azonos útvonalon közlekedő 862-es busz nincsen feltüntetve.

! Sorszám (↓)
! Megállóhely
! Sorszám (↑)
! Átszállási kapcsolatok
|-
|1||Esztergom, Földműves utcavégállomás||24
|align=left|
|-
|∫||Esztergom, Dobozi utca||23
|
|-
|∫||Esztergom, Béke tér||22
|align=left|
|-
|2||Esztergom, Honvédtemető utca||∫
|align=left|
|-
|3||Esztergom, Klapka tér||∫
|align=left|
|-
|4||Esztergom, Szent István tér||∫
|align=left|
|-
|5||Esztergom, Bajcsy-Zsilinszky utca||21
|align=left|
|-
|∫||Esztergom, Rákóczi tér||20
|align=left|
|-
|6||Esztergom, Vörösmarty utca||∫
|align=left|
|-
|7||Esztergom, Kórházvégállomás||19
|align=left|
|-
|8||Esztergom, Petőfi Sándor utca||18
|align=left|
|-
|9||Esztergom, Somogyi Béla utca||17
|
|-
|∫||Esztergom, Baross Gábor utca||16
|align=left|
|-
|10||Esztergom, vasútállomásvonalközi végállomás||15
|align=left|
|-
|11||Esztergom, Baross Gábor utca||∫
|align=left|
|-
|12||Esztergom, Somogyi Béla utca||14
|
|-
|13||Esztergom, Galagonyás út TESCO||13
|align=left|
|-
|14||Esztergom, Látóhegyi út||12
|align=left|
|-
|15||Diósvölgyi elágazás||11
|align=left|
|-
|(+1)||Esztergom, TYCO forduló||(+1)
|
|-
|16||Diósvölgyi patak||10
|
|-
|17||Pilisszentlélek, Hármashíd||9
|
|-
|∫||Pilisszentléleki elágazás||8
|
|-
|18||Pilisszentlélek, alsó||7
|
|-
|19||Pilisszentlélekvonalközi végállomás||6
|
|-
|20||Pilisszentlélek, alsó||5
|
|-
|21||Pilisszentléleki elágazás||∫
|
|-
|22||Pilisszentléleki földút||4
|
|-
|23||Kétbükkfanyereg||3
|align=left|
|-
|24||Dobogókő, Pilis üdülő||2
|align=left|
|-
|25||Dobogókő, MANRÉZA||1
|align=left|
|-
|26||Dobogókő, hegytetővégállomás||0
|align=left|
|}

Források 

Budapest környéki autóbuszvonalak
Esztergom autóbuszvonalai
Volánbusz